Hans Dampf steht für:
 Hansdampf in allen Gassen, umgangssprachliche Bezeichnung für eine aktive, vielseitige und umtriebige Person
 Hans Dampf (Film), ein Roadmoviemärchen aus dem Jahr 2013